fantasy
 Fantasy (czasopismo)
 Fantasy (singel Amandy Lear)
 Fantasy (singel Mariah Carey)

Zobacz też 
 dark fantasy
 film fantasy
 heroic fantasy
 high fantasy
 low fantasy
 science fantasy
 urban fantasy
 magia i miecz (fantasy)